«Un regard 9 Live» — четвертий концертний альбом канадо-бельгійської поп-співачки Лари Фабіан. Альбом вийшов у жовтні 2006.

Список композицій

CD

DVD 
 Je t’aime
 Les Homéricains
 J’y crois encore
 Il ne manquait que toi
 Tu es mon autre
 Si tu n’as pas d’amour
 Silence
 Speranza
 I Guess I Loved You
 Broken Vow
 Humana
 Un Ave Maria
 Immortelle
 Bambina
 Tout
 Le Tour du Monde
 L'homme qui n'avait pas de maison
 La Lettre
 Papa, Can You Hear Me?
 A Piece Of Sky
 Je me souviens

Чарти

Примітки

Посилання 
 Лара Фабіан ‎– альбом Un regard 9 Live на discogs.com 
 Офіційний вебсайт Лари Фабіан 

Альбоми Лари Фабіан
Альбоми Polydor Records
Франкомовні музичні альбоми